«Буду́чност» () — черногорский профессиональный футбольный клуб из столицы страны города Подгорица. Основан в 1925 году. Домашние матчи команда проводит на арене национальной сборной стадионе «Под Горицом» общей вместимостью более 15 000 зрителей. 

Самый титулованный футбольный клуб Первой лиги, высшего дивизиона чемпионата Черногории по футболу.

Помимо футбольной команды, под эгидой клуба также имеются секции по баскетболу, волейболу и гандболу.

История клуба 
Клуб был основан в 1925 году. В 1946 году «Будучност» стала первым черногорским клубом, попавшим в высшую лигу Югославии. Наивысшим достижением клуба в югославский период является выход в финал кубка Югославии в сезонах 1964/65 и 1976/77. Также команда принимала участие в Международном кубке УЕФА (Кубок Интертото) в сезоне 1981 года и стала первой в своей группе. Следующие участие команды в турнире пришлось на сезон 1995 года, а позднее - на сезон 2005 года. Наиболее заметным достижением клуба на международной арене стал выход в финал Балканского кубка в 1991 году, в котором «Будучност» уступила румынскому клубу «Интер» из города Сибиу, прошедшему турецкий «Галатасарай». Ещё одним заметным результатом клуба на международной арене стала домашняя победа со счётом 2:1 над испанским клубом «Депортиво Ла-Корунья» в кубке Интертото сезона 2005 года.

Команда добилась весомых успехов в независимом черногорском первенстве после выхода Черногории из состава Сербии и Черногории в 2006 году. В общей сложности команда восемь раз становилась серебряным призёром Первой лиги Черногории, а в сезоне 2014/15 заняла третью строчку. Клуб трижды был финалистом кубка Черногории в сезонах 2007/08, 2009/10 и 2015/16 и дважды выигрывал кубок в сезонах 2012/13 и 2018/19 

Некоторые из выдающихся игроков ранее выступали за команду в югославский и сербский периоды существования клуба: Бранко Брнович, Деян Савичевич, Предраг Миятович и Симон Вукчевич.

Пять раз «Будучност» выигрывала золотые медали черногорского первенства: в сезонах 2007/08, 2011/12, 2016/17 и в 2019/20. В сезоне 2020/21 команда снова стала чемпионом Первой лиги, пятый раз в своей истории.

Главный соперник «Сутьеска» (Никшич), матч с которым называют Черногорским дерби. Ультрас-группа «Varvari». Друзьями являются ультрас клуба «Ираклис».

Текущий состав

Достижения клуба

Национальные 
 Первая лига
  Чемпион (5): 2007/08, 2011/12, 2016/17, 2019/20, 2020/21
  Вице-чемпион (6): 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2015/16
  Бронзовый призёр (1): 2014/15

 Чемпионат Черногорской республики*   
  Чемпион (4): 1932, 1933 (весна), 1933 (лето), 1934
  Второе место (2): 1931, 1935

 Кубок Югославии
  Финалист (2): 1964/65, 1976/77

 Кубок Черногории
  Победитель (1): 2012/13
  Финалист (3): 2007/08, 2009/10, 2015/16 

 Кубок Черногорской республики*   
  Победитель (7): 1949, 1955, 1955/56, 1956/57, 1966/67, 1967/68, 2003/04

 Международные 
 Балканский кубок  Финалист''' (1): 1990/91

 Югославский период.

Сезоны

Статистика выступлений в чемпионате Черногории

Выступления в еврокубках

Рекорды клуба

Балканский кубок 
ФК «Будучност» дважды играл в Балканском Кубке.
Дебют состоялся в 1977 году в группе «Б» с греческим «Панатинаикосом» и албанской «Влазнией».В 1991 году ФК «Будучност» впервые стал финалистом кубка, проиграв в нём румынскому клубу «Интер» (Сибиу).

Известные игроки 

   Предраг Миятович
   Деян Савичевич
   Бранко Брнович
   Мирко Райчевич
   Желько Петрович
   Драголюб Брнович
   Ниша Савелич
   Никола Йованович
   Срджан Радонич
   Фатош Бечирай

   Миодраг Божович
   Войо Чалов
   Анто Дробняк
   Деян Огнянович
   Игор Бурзанович
   Санибал Ораховац
   Деян Вукичевич
   Дамир Чакар
  Никола Радович
  Воян Божович

  Милан Зекович
  Бранко Рашович
  Любиша Спайич
  Живан Луковчан
  Доде Тахири
    Горан Тробок
   Драгое Лекович
   Виктор Треневски
  Бетонгар Мисдонгар
  Михаил Мархель

Известные тренеры 
   Миодраг Божович
   Миодраг Радулович
  Александар Атанацкович
  Драголюб Милошевич
  Милован Дорич 
   Станко Поклепович
   Йосип Куже
   Милан Живадинович
   Миодраг Йесич
   Драгомир Окука

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Федерация футбола Черногории
 Профиль на worldfootball.net 
 Профиль на transfermarkt.com 
 Профиль на footballdatabase.eu 
 Профиль на soccerpunter.com 
 Профиль на soccerway.com 
 Профиль на soccer365.ru 
 Профиль на ceroacero.es

Футбольные клубы Черногории
ФК «Будучност» Подгорица
Спорт в Подгорице